VLP – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Vila Rica (MT) (Brasile)